Johnny Depp – attore (1963)
Lily-Rose Depp – attrice e modella (1999)

Pagine correlate 
 Dep